Cruising  bzw. Cruisen (engl. für „umherfahren, kreuzen“) steht für:

 Cruisen, das Umherfahren mit einem Fahrzeug
 Cruising (Homosexualität), eine Art der Suche homosexueller Männer nach Sexualpartnern
 Cruising (Film),  US-amerikanischer Film von William Friedkin (1980)
 Cruising with Ruben & the Jets, Musikalbum von Frank Zappa
 Nordic Cruising, eine Variante des Skilanglaufs, siehe Skilanglauf #Ski

Siehe auch:
 Cruise
 Cruise Control